SLC39A4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 647 амінокислот, а молекулярна маса — 68 408.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном цинку. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки